BJ je lahko:
 internetna domena za Benin
 kratica za blackjack

Glej tudi